Ле́сников — русская фамилия:

 Лесников, Андрей Егорович (1912—2005) — советский железнодорожник, участник Великой Отечественной войны.
 Лесников, Георгий Михайлович (1928—1981) — советский театральный актёр.
 Лесников, Иван Алексеевич (род. 1941) — советский футболист.

Женщины
 Лесникова, Дарья Георгиевна (фамилия по матери Юргенс, 2003) (род. 1968) — российская актриса театра и кино.

См. также 
 Лесниково